Paris–Roubaix 2022 var den 119:e upplagan av det franska cykelloppet Paris–Roubaix. Tävlingen kördes över en stäcka på 257,2 km den 17 april 2022 med start i Compiègne och målgång i Roubaix. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av nederländska Dylan van Baarle från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Paris–Roubaix 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Frankrike